Davidiaceae és una família de plantes amb flors. Són plantes natives de la Xina El nom d'aquesta família recorda al sacerdot i zoòleg basc Armand David com també ho fa el gènere d'aquesta família Davidia. Actualment aquesta família es considera sinònim de Cornaceae.

Referències 
 ars-grin.gov 

Cornals